Ни́жняя О́мра:

 Нижняя Омра — река в России, приток Сойвы.
 Нижняя Омра — посёлок в Троицко-Печорском районе Республики Коми.
 Нижняя Омра — сельское поселение Троицко-Печорском муниципальном районе Республики Коми.